Национальный чемпионат I 1959/1960 () — 57-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1959/1960
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1959 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1960 году